Die Pianofortefabrik F.W.Schiller (russischer Herstellername auch Ф.В. Шиллер) in Sankt Petersburg war ein Hersteller von Konzertpianos und Flügeln. Das Unternehmen wurde 1847 von Fjodor Wazilowich Schiller (Friedrich Wilhelm Schiller), einem ehemaligen Händler der Instrumente von Hermann Lichtenthal, gegründet. Im Jahr 1857 übernahm Schiller die Fabrikation von Lichtenthal, dem Petersburger Klavierbaumeister, der gestorben war. Die Fabrik hatte zu der Zeit 60 Angestellte. Später wurde die Fabrik als Schiller & Beck weitergeführt. Vor 1882 wurde sie durch Werner übernommen und kurze Zeit später liquidiert.

Quellen 
 Anne Swartz: Piano Makers in Russia in the Nineteenth Century. Rowman & Littlefield, 2014, S. 121.
 Andreas Keller: Die Handwerker in St. Petersburg: von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914. Band 934 von Europäische Hochschulschriften: Geschichte und ihre Hilfswissenschaften, ISSN 0531-7320; Verlag P. Lang, 2002, ISBN 978-3-63139403-8, S. 545.

Einzelnachweise 

Klavierbauunternehmen
Unternehmen (Sankt Petersburg)
FWSchiller
FWSchiller
Ehemaliges Unternehmen (Russland)
Produzierendes Unternehmen (Russland)